D'une manière générale, le mot relèvement peut désigner l'action de relever quelque chose ou son résultat. Il est employé dans plusieurs domaines :
 en mathématiques, un relèvement est une notion topologique.
 le relèvement est une technique de mesure marine.
 Le relèvement des tombes à l'abandon ou jugées dangereuses consiste en leur destruction et le dépôt des restes dans un ossuaire.